Лжекузнечиковые () — семейство насекомых из отряда прямокрылых. Более 50 видов.

Описание 
Ареал: США, Мексика (Stenopelmatinae); Индия, Шри-Ланка (Oryctopinae); Афротропика и Ориентальная область (Siinae). Крупные бескрылые насекомые, похожие на сверчков, длиной до 5 см. Ведут ночной образ жизни. Питаются живыми и мёртвыми растениями или ведут хищный образ жизни. По-английски их называют potato bug («картофельный клоп») или jerusalem cricket («иерусалимский сверчок»). Однако это не настоящие сверчки, они не питаются картофелем, и они не происходят из Иерусалима.

Систематика 
Выделяют 4 подсемейства и 8 родов:
 Oryctopinae Kevan, 1986
 Oryctopus Brunner von Wattenwyl, 1888
 Oryctopus bolivari Brunner von Wattenwyl, 1888
 Oryctopus bouvieri Karny, 1935
 Oryctopus lagenipes Karny, 1935
 Oryctopus prodigiosus Bolívar, 1900
 Oryctopus sordellii (Griffini, 1914)
 Siinae Gorochov, 1988
  Giebel, 1861
 Sia canus (Péringuey, 1916)
 Sia kuhlgatzi (Karny, 1910)
 Sia pallidus (Walker, 1869)
 Sia pinguis (Walker, 1869)
  Giebel, 1861
 Sia incisa Karny, 1926
 Stenopelmatinae Burmeister, 1838
 Ammopelmatus Tinkham, 1965
 Ammopelmatus kelsoensis Tinkham, 1965
 Ammopelmatus muwu Rentz & Weissman, 1981
 Stenopelmatopterus Gorochov, 1988
 Stenopelmatopterus sallei (Saussure, 1859)
 Stenopelmatopterus sartorianus (Saussure, 1859)
 = Stenopelmatopterus politus (Walker, 1869) (синоним)
 Stenopelmatopterus sumichrasti (Saussure, 1859)
 Stenopelmatus Burmeister, 1838
 Stenopelmatus ater Saussure & Pictet, 1897
 Stenopelmatus calcaratus Griffini, 1893
 Stenopelmatus chiapas Weissman et al., 2021
 Stenopelmatus coahuilensis Tinkham, 1968
 Stenopelmatus cusuco Weissman et al., 2021
 Stenopelmatus diezmilpies Weissman et al., 2021
 Stenopelmatus durango Weissman et al., 2021
 Stenopelmatus ecuadorensis Weissman et al., 2021
 Stenopelmatus faulkneri Weissman et al., 2021
 Stenopelmatus fuscus Haldeman, 1852
 Stenopelmatus guatemalae Brunner von Wattenwyl, 1888
 Stenopelmatus histrio Saussure, 1859
 Stenopelmatus honduras Weissman et al., 2021
 Stenopelmatus hondurasito Weissman et al., 2021
 Stenopelmatus intermedius Davis & Smith, 1926
 Stenopelmatus lessonae Griffini, 1893
 Stenopelmatus longispinus Brunner von Wattenwyl, 1888
 Stenopelmatus lycosoides Walker, 1869
 Stenopelmatus mescaleroensis Tinkham, 1979
 Stenopelmatus mineraldelmonte Weissman et al., 2021
 Stenopelmatus minor Saussure, 1859
 Stenopelmatus monahansensis Stidham & Stidham, 2001
 Stenopelmatus navajo Rentz, 1978
 Stenopelmatus nieti Saussure, 1859
 Stenopelmatus nigrocapitatus Tinkham & Rentz, 1969
 Stenopelmatus nuevoleon Weissman et al., 2021
 Stenopelmatus perote Weissman et al., 2021
 Stenopelmatus piceiventris Walker, 1869
 Stenopelmatus pictus Scudder, 1899
 Stenopelmatus saltillo Weissman et al., 2021
 Stenopelmatus sanfelipe Weissman et al., 2021
 Stenopelmatus talpa Burmeister, 1838
 Stenopelmatus toltecus (Saussure, 1862)
 Stenopelmatus typhlops
 Stenopelmatus vicinus Brunner von Wattenwyl, 1888
 Stenopelmatus zimapan Weissman et al., 2021

 Viscainopelmatus Tinkham, 1970
 Viscainopelmatus davewerneri Tinkham, 1970
 †Macrelcana Karny, 1932
 †Macrelcana ungeri (Heer, 1849)
 †Zeuneropterinae Kevan & Wighton, 1983
 †Zeuneroptera Sharov, 1962
 †Zeuneroptera scotica (Zeuner, 1939)

Примечания

Литература 
 Горохов А. В. 2020. Семейства Stenopelmatidae и Anostostomatidae (Orthoptera). 1. Надродовая классификация, новые и малоизвестные таксоны. Энтомологическое обозрение. 2020. 99(4):905-960. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44351258
 
 
 Weissman, D.B. (2001b) Communication and reproductive behaviour in North American Jerusalem crickets (Stenopelmatus) (Orthoptera: Stenopelmatidae). In: Field, L.H. (Ed.), The Biology of Wetas, King Crickets, and Their Allies. CAB International, New York, pp. 351–373. https://doi.org/10.1079/9780851994086.0351

Ссылки 
 Jerusalem crickets

Прямокрылые
Семейства насекомых